Bridgetown heißen folgende geographische Objekte:

 Bridgetown (Western Australia), Ort in Australien
 Bridgetown, Hauptstadt von Barbados
 Bridgetown (Nova Scotia), Ort  in Kanada
 Bridgetown (Kapstadt), Stadtteil von Kapstadt, Südafrika
 Bridgetown (Georgia), Ort  in den Vereinigten Staaten
 Bridgetown (Maryland), Ort  in den Vereinigten Staaten
 Bridgetown (Ohio), Ort  in den Vereinigten Staaten
 Bridgetown (Pennsylvania), Ort  in den Vereinigten Staaten
 Bridgetown (Rhode Island), Ort  in den Vereinigten Staaten
 Bridgetown (Virginia), Ort  in den Vereinigten Staaten

 Bridgetown (Antigua), 1843 abgekommener Ort auf der Karibikinsel Antigua